Aarde (planeet)
 globe, een klein model van onze planeet
 virtuele aardbol, model van de Aarde, gebruikt op de computer